Столкновение поезда и трамвая на Международном (ныне Московском) проспекте — катастрофа, произошедшая в Ленинграде 1 декабря 1930 года, повлёкшая смерть 28 и ранения различной степени тяжести 19 человек. Является крупнейшим дорожно-транспортным происшествием и самой крупной катастрофой мирного времени с участием трамвая в истории города.

Происшествие 
На протяжении нескольких километров к югу от Обводного канала Международный (ныне Московский проспект), вплоть до выезда за городскую черту, представлял собой промышленную зону с редкими вкраплениями жилья, стихийно сформировавшуюся около товарных станций трёх вокзалов (Балтийского, Варшавского и Витебского). Подъездные пути, разгрузочные площадки, развязки и перекрёстки железнодорожных путей буквально опутывали весь район. Нередко эти пути выходили из-за заводских заборов на проезжую часть улиц, проложенных поперёк этого обширного хозяйства. И хотя переезды эти были оборудованы шлагбаумами, при интенсивном движении как железнодорожного, так и городского транспорта риск тяжёлых происшествий был очень велик.

Одна из таких соединительных веток пересекала и Международный проспект — главную магистраль на южном въезде в город, она соединяла путевое хозяйство Варшавского вокзала с развилками к Витебскому и Московскому вокзалам, пересекала проспект у фабрики «Маяк», примерно посередине между Московскими воротами и Новодевичьим монастырём. На ней и произошла авария.

1 декабря 1930 года около 8 часов утра двухвагонный поезд трамвая № 8 трамвайного парка им. Блохина под управлением вагоновожатого П. А. Савельева следовал по Международному проспекту от центра города в южном направлении, к заводам за Московской заставой. В это же время по Соединительной ветви на перегоне Бычий пост маневрировал паровоз с гружёными товарными вагонами. В 7 часов 58 минут последний вагон поезда, двигавшегося задним ходом, наехал на моторный вагон трамвая, влез на него, опрокинул и подмял его под себя.

Когда прибывшие на место происшествия пожарные подняли домкратами вагоны, оказалось, что 28 человек погибло, а 8 получили тяжёлые ранения. Ещё 11 человек оказались легкоранеными. Абсолютно не пострадавших оказалось только трое, включая вагоновожатого Савельева.

Погибшие и пострадавшие были немедленно доставлены в больницу имени И. Г. Коняшина, расположенную в нескольких десятках метров от места происшествия (Московский проспект, дом 104).

Расследование и суд 
В течение двух суток после происшествия старшим следователем облпрокуратуры Л. Шейниным совместно с работниками ГПУ было проведено следствие. Была создана техническая комиссия для расследования причин катастрофы. По делу о катастрофе были арестованы 10 человек, включая сторожей, вагоновожатого и диспетчера.

4 декабря в технологическом институте начался открытый процесс над виновниками. К судебной ответственности по статье 26-a Уголовного кодекса РСФСР были привлечены 16 человек.

В ходе процесса были установлены следующие факты:
 диспетчер, в обязанности которого входило оповещение сторожей на переезде о выходе поезда, не дозвонился до поста, других мер оповещения не предпринял;
 сторожа начали закрывать переезд для трамвая не за 5 минут, а по факту подхода поезда;
 сцепщик, который находился на площадке одного из вагонов маневрирующего поезда, видел закрытый для поезда шлагбаум и запрещающий сигнал, и должен был сообщить машинисту об опасности дальнейшего движения, но сделал это с опозданием;
 вагоновожатый, видя, как сторожа приступили к закрытию, и предполагая, что до подхода поезда есть время, принял решение проследовать переезд без остановки на повышенной скорости;
 до катастрофы в правление Октябрьской железной дороги было направлено предложение Ленсовета о запрете манёвров на данном участке с 7 до 8 часов утра, так как это задерживало движение трамвайных поездов, на которых спешили на работу рабочие. Правление ответило, что маневрирование прекращено. На деле оно было прекращено только 3 декабря, по телеграмме из центра;
 инструкции, существовавшие на тот момент, не соблюдались поголовно: как руководящим составом, так и рядовыми исполнителями. До некоторых обвиняемых инструкции не доводились вовсе.

Приговор суда 

В связи с поступлением кассационных жалоб от осуждённых и поступившего требования Верховного суда о высылке ему дела о трамвайной катастрофе, дело было направлено на рассмотрение в Верховный суд.

Последствия 
 4 декабря (в день начала процесса над виновниками) бо́льшая часть погибших (22 человека) была похоронена на Коммунистической площадке Новодевичьего кладбища, расположенного близ места катастрофы и больницы Коняшина, куда они были доставлены.
 Дальнейшая судьба осуждённых (в связи с обжалованием приговора суда) на данный момент не установлена.

Факты 

 В рамках мероприятий, проведённых после этой катастрофы, был предпринят комплекс мер, направленных на повышение безопасности общественного транспорта и упорядочение городского движения. Одной из этих мер было введение выдвинутого общественностью и поддержанного специальной комиссией правила остановки движения автомобилей при посадке и высадке пассажиров трамвая.
 Это резонансное происшествие произошло в первый день объявленной «декады безопасности» на трамвае.

НАЧИНАЕТСЯ «ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ»
(открытое письмо к рабочим и общественным организациям Ленинграда)

КРОВАВАЯ СТАТИСТИКА

Примечания

Ссылки 
 
 Трамвайные катастрофы в СССР
 Трамвайная катастрофа. Записки создателя электрических тормозов, что использовались в потерпевшем катастрофу трамвае.

Литература 
 «Вечерняя Красная газета», № 282—292, 29.11—11.12.1930 г.
 

События 1 декабря
Декабрь 1930 года
Железнодорожные происшествия в Санкт-Петербурге
Железнодорожные происшествия 1930 года
Железнодорожные происшествия в Ленинградской области
1930 год в Санкт-Петербурге
Санкт-петербургский трамвай